Кютахья () — ил на западе Турции.

В 1970 году в Гедизе произошло землетрясение магнитудой 7,2 (:en:1970 Gediz earthquake).

География 
Ил Кютахья граничит с илами: Балыкесир на западе, Маниса на юго-западе, Ушак на юге, Афьонкарахисар на юго-востоке, Эскишехир на востоке, Биледжик и Бурса на севере.

Верховья рек Гедиз, Порсук.

Население 
Население — 656 903 жителей по переписи 2009 года, 684 000 по оценке 2007 года.

Крупнейшие города — Кютахья (166 тыс. жителей в 2000 году), Гедиз, Симав, Тавшанлы.

Санджак Кютахья (1912 г.)

Источник: George Sotiriadis: An Ethnological Map Illustrating Hellenism, 1918

Административное деление 

Ил Кютахья делится на 13 районов:
 
 Алтынташ (Altıntaş)
 Асланпапа (Aslanapa)
 Чавдархисар (Çavdarhisar)
 Доманич (Domaniç)
 Думлупынар (Dumlupınar)
 Эмет (Emet)
 Гедиз (Gediz)
 Хисарджык (Hisarcık)
 Кютахья (Kütahya)
 Пазарлар (Pazarlar)
 Шапхане (Şaphane)
 Симав (Simav)
 Тавшанлы (Tavşanlı)

Экономика 
Керамическая промышленность фаянсовая посуда, изразцы, черепица.

Пищевая и химическая промышленность.

Добыча бурого угля, магнезита.

Примечания